Ubaporanga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ubaporanga (ort), Minas Gerais, 
 Ubaporanga (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar